Drie Steden (Malta), naam voor de drie steden op het eiland Malta;
 Drie Steden (muntslag), een gemeenschappelijke muntslag (1538-1588) van Deventer, Kampen en Zwolle;
 De Drie Steden, een Nederlands regionaal-historisch tijdschrift